Пасадена 1932 — шахматный турнир, проводился администрацией американского курорта в августе 1932 года в Пасадене. Так называемый всеамериканский турнир с участием чемпиона мира А. Алехина и сильнейших шахматистов США.

Итоги

Литература 
 
 Pasadena 1932, International Chess Tournament, Caissa Editions, 2011, 118 с.

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте PgnMentor.com

Шахматные турниры в США
Август 1932 года
1932 год в шахматах
Спортивные соревнования в Пасадине